Auguste Debesse (1851-1921), prêtre jésuite français, missionnaire en Chine ;
 Maurice Debesse (1903-1998), pédagogue français.